Собор святого Віта (Прага)
Собор святого Віта (Рієка)